Села:
 Горбове — Житомирська область, Звягельський район
 Горбове — Чернігівська область, Куликівський район
 Горбове — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Горбово